Perez oder Pérez steht für:

 Perez (Bibel), Vorfahre König Davids
 Pérez (Familienname) – zu Namensträgern (auch Perez) siehe dort
 Perez-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Pérez Peak, Berg im Grahamland, Antarktika
 Kap Pérez, Kap an der Graham-Küste, Grahamland, Antarktika
 Mount Perez, Berg im Viktorialand, Antarktika

Perez oder Pérez ist der Name folgender Orte:
 Perez (Quezon), Stadtgemeinde in der Provinz Quezon auf den Philippinen
 Pérez (Santa Fe), Stadt in der Provinz Santa Fe in Argentinien

Siehe auch:
 Kirschflecksalmler (alias „Perez Salmler“)
 Pérez de Guzmán
 Pérez Sala
 Perec
 Peres
 Peress
 Peretz